Sainte Thérèse désigne plusieurs saintes catholiques. Les plus célèbres sont Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux et Teresa de Calcultta.

Saintes catholiques
 Sainte Thérèse d'Ávila, appelée Thérèse de Jésus (1515-1582, réformatrice des carmélites et docteur de l'église). Elle fonde l'ordre des carmes déchaux. Canonisée en 1622 et déclarée docteur de l'Église en 1970.
 Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte-face (1873-1897, religieuse et docteur de l'église). Canonisée en 1925 et faite docteur de l'Église en 1997.
 Sainte Teresa de Calcultta, plus connue sous le nom de mère Teresa (1910-1997, religieuse et missionnaire). Canonisée en 2016.
 Sainte Thérèse des Andes, ou Thérèse de Jésus (1900-1920, religieuse). Entrée au carmel de Los Andes en 1919, canonisée en 1993.
 Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix, (1891 à 1942, religieuse et martyre). Edith Stein, philosophe d'origine juive, en religion sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891 à 1942), entrée au Carmel de Cologne en 1933, déportée à Auschwitz, canonisée en 1998.
 Sainte Thérèse Kim (v. 1797 - 1840), laïque chrétienne coréenne, martyre en Corée, canonisée en 1984.
 Sainte Thérèse-Marguerite Redi, ou Thérèse-Marguerite du Sacré-Cœur (1747-1770), carmélite.
 Sainte Thérèse de Portugal.
 Sainte Thérèse de Jésus Ibars.
 Sainte Thérèse de la Trinité.
 Sainte Thérèse Couderc ( à Sablières (Ardèche)-  à Lyon), est une religieuse, fondatrice des Sœurs du Cénacle à Lalouvesc.

Therese
Religieux catholique